SIAE est un sigle qui peut signifier :
 L'Institut sino-européen d'ingénierie de l'aviation
 Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget, un salon biennal français ;
 Les Structures d'insertion par l'activité économique ;
 Service industriel de l'aéronautique (SIAé) ;
 Società Italiana degli Autori ed Editori ;
 Syndicat intercommunal d'adduction d'eau .